Ступаны () — деревня в России, в Пыталовском районе Псковской области. Входит в Линовскую волость.

Деревня расположена в 12 км к северу от города Пыталово, на берегу реки Кухва.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 

Численность населения составляет 171 житель (2001 год).

История 
В 1995—2005 гг. входила в состав ныне упразднённой Скордовской волости в качестве её административного центра.

В 2006—2015 гг. входила в состав Носовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района